Pereth ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Franz Pereth (1622–1687), Salzburger Maler
 Johann Friedrich Pereth (1643–1722), Salzburger Maler